Manuel Sánchez Delgado, noto come Manolo – ex calciatore spagnolo
 Manuel Sánchez – economista messicano
 Manuel Sánchez Montemayor – tennista messicano
 Manuel Sánchez López, noto come Manuel – calciatore spagnolo
 Manuel Sánchez Torres – ex calciatore spagnolo
 Manu Sánchez – ex calciatore spagnolo (1979)
 Manu Sánchez – calciatore spagnolo (2000)